Albert Van den Berg peut désigner :
 Albert Van den Berg (1890-1945), un résistant belge lors de la Seconde Guerre mondiale et juste parmi les nations ;
 Albert van den Berg (1974-), un international sud-africain de rugby à XV.